Changle bezeichnet:

 die kreisfreie Stadt Changle (长乐市) im Verwaltungsgebiet der Stadt Fuzhou in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Changle;
 den Kreis Changle (昌乐县) der Stadt Weifang in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Changle (Weifang);
 die Großgemeinde Changle (长乐镇) im Kreis Donglan im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Changle (Donglan);
 die Großgemeinde Changle (长乐镇) im Stadtbezirk Gaoping in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Changle (Gaoping);
 die Großgemeinde Changle (常乐镇) der Stadt Haimen in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Changle (Haimen);
 die Großgemeinde Changle (常乐镇) im Kreis Hepu im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China, siehe Changle (Hepu);
 die Großgemeinde Changle (长乐镇) der Stadt Miluo in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Changle (Miluo);
 die Großgemeinde Changle (常乐镇) im Kreis Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Changle (Pengxi);
 die Großgemeinde Changle (长乐镇) der Stadt Pingdu in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Changle (Pingdu);
 die Großgemeinde Changle (常乐镇) im Kreis Pinglu in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Changle (Pinglu);
 die Großgemeinde Changle (常乐镇) im Stadtbezirk Shapotou im Autonomen Gebiet Ningxia, Volksrepublik China, siehe Changle (Shapotou);
 die Großgemeinde Changle (长乐镇) der Stadt Shengzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Changle (Shengzhou);
 die Gemeinde Changle (长乐乡) im Kreis Huayuan der chinesischen Provinz Hunan, siehe Changle (Huayuan);
 die Gemeinde Changle (长乐乡) im Kreis Pinghe der chinesischen Provinz Fujian, siehe Changle (Pinghe);
 die Gemeinde Changle (长乐乡) im Kreis Shaoyang der chinesischen Provinz Hunan, siehe Changle (Shaoyang);
 das Dorf Changle (长乐村) der Großgemeinde Zhouzhuang in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Changle (Zhouzhuang).